Агва де Флор има више значења:
  Агва де Флор (Ваутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва де Флор (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику